Publi Deci (llegat) (s. II aC), llegat romà de l'exèrcit d'Il·líria
 Publi Deci (tribú de la plebs), tribú de la plebs el 120 aC
 Publi Deci (septemvir), magistrat romà, septemvir
 Publi Deci Mus, diversos personatges
 Publi Deci Subuló, triumvir designat per establir una colònia romana